Miguel Cadilhe ist der Name folgender Personen:

* Miguel Cadilhe (Ökonom) (* 1944), portugiesischer Ökonom und Finanzminister
 Miguel Cadilhe (Regisseur) (* 1973), portugiesischer Fernseh- und Filmregisseur und -produzent